Miyaichi ist der Familienname folgender Personen:

 Ryō Miyaichi (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Tsuyoshi Miyaichi (* 1995), japanischer Fußballspieler